Премия имени Соколова () — премия в области журналистики в печатных и электронных СМИ Израиля, присуждаемая муниципалитетом Тель-Авива из его муниципального бюджета. Учреждена в память публициста Нахума Соколова.

Порядок присуждения премии 
Начиная с 1956 года премия присуждается журналистам, работающим в печатных изданиях, а с 1981 года — также журналистам, работающим в электронных СМИ. Кроме того, начиная с 2002 года, одновременно с премией имени Соколова присуждается премия имени  выдающимся карикатуристам. Премия имени Соколова для журналистов Израиля считается второй по важности после Премии Израиля в области журналистики.

В соответствии с установленными для премии Соколова правилами, она присуждается ежегодно в день, как можно более близкий к дню рождения Соколова (5-й день месяца Шват по еврейскому календарю) или к дню его смерти (12-й день месяца Ияр). Награждение производится на публичной церемонии в соответствии с рекомендациями судейской коллегии.

Цель премии 
 Поддержать журналистов, отличившихся в своей профессиональной деятельности и оставивших след в журналистике: как в печатных изданиях, так и в электронных СМИ.
 Отметить выдающиеся достижения в области журналистских расследований в печатных и электронных СМИ.

Судейская коллегия 
В соответствии с правилами присуждения премии, мэр назначает комиссию по выбору судей из трех человек: представитель академических кругов, юрист и представитель мэра. Мэр представляет комиссию на утверждение городскому совету. Комиссия по выбору судей составляет судейскую коллегию, состоящую их двух известных журналистов, двух человек из академических кругов и представителя муниципалитета. Обычно состав судейской коллегии по награждению журналистов, работающих в печатных изданиях, отличается от состава коллегии по награждению журналистов электронных СМИ.

Премия 
Кроме почета, связанного с присуждением премии, каждый награждённый получает денежный приз, размер которого периодически уточняется. В 2009 году премия составляла 18000 шекелей.

Список награждённых в хронологическом порядке

Примечания

Ссылки 
Премия имени Соколова  на сайте муниципалитета Тель-Авив — Яффо

Литературные премии Израиля
Журналистские премии
Награды, появившиеся в 1956 году
Награды, посвящённые литераторам
Награды по алфавиту